Amharen (Amhara); een etnische groep in Ethiopië
 Amhaars; de taal gesproken door de Amharen
 Amhara (provincie); een historische provincie van Ethiopië waaraan het volk en de taal hun naam ontlenen
 Amhara (regio); een regio in het huidige Ethiopië
 Amhara (geslacht), een geslacht van hooiwagens